Stor-Hundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Hundsjön (Brunflo socken, Jämtland, 699480-145998), sjö i Östersunds kommun, 
Stor-Hundsjön (Brunflo socken, Jämtland, 699512-146091), sjö i Bräcke kommun och Östersunds kommun,  (28,8 ha)
Stor-Hundsjön, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (10,8 ha)
Stor-Hundsjötjärnen, Hundsjötjärnen sjö i Bodens kommun,  (5,31 ha)

Se även
Hundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn